Rodrian ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Rodrian (* 1966), deutsche Songwriterin, Komponistin und Jazzsängerin
 Fred Rodrian (1926–1985), deutscher Verlagsleiter und Kinderbuchautor
 Irene Rodrian (* 1937), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin